Парламентские выборы в Бельгии (1958) состоялись 1 июня. На предыдущих парламентских выборах победу одержали Соцпартия и либералы, которые сформировали коалиционное правительство.

Результаты выборов 

На выборах победила правая ХСП. Но получить абсолютное большинство, как на выборах 1950 года католики не смогли, поэтому 26 июня 1958 года их лидер Гастон Эйскенс сформировал правительство парламентского меньшинства, но оно просуществовало только до 6 ноября 1958 года, после чего правые были вынуждены обратиться за помощью в создании коалиционного правительства к Либеральной партии.

Следующие парламентские выборы состоялись в Бельгии в 1961 году.

Выборы 1958 года
Выборы в Бельгии
События 1 июня
Июнь 1958 года
1958 год в Бельгии